Lee Hye-young (이혜영) est le nom de deux actrices sud-coréennes : 
 Lee Hye-young, née le  à Séoul, qui a joué dans plusieurs dramas tels que  ,  , et dans trois films :  (2002),  (2004), et  (2008).
 Lee Hye-young, née le , qui a joué dans de très nombreux dramas et dans le film  (2006).